Se også 575 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 
 

75
Artikler om enkelte år